Il singolare del torneo di tennis Bologna Indoor 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Sandy Mayer che ha battuto in finale Ilie Năstase 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Yannick Noah (quarti di finale)
 Balázs Taróczy (quarti di finale)
 Sandy Mayer (campione)
 Tomáš Šmíd (semifinali)

 Tim Mayotte (quarti di finale)
 Adriano Panatta (primo turno)
 Hank Pfister (secondo turno)
 Thierry Tulasne (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bologna Indoor 1981